Herzogschloss (Herzogsschloss) steht für
 Herzogschloss Wesel
 Herzogschloss Zweibrücken
 Herzogsschloss (Straubing)
 Herzogsschlösschen, Landshut